Le Réveillon, téléfilm français réalisé par Marcel Bluwal en 1955
 Le Réveillon, téléfilm français réalisé par Daniel Losset en 1985